Тустла има више значења:

 Тустла (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тустла (Запотитлан де Мендез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику